Hendikep vagy előnykő, a gojátékban előnykövek segítségével biztosítanak előnyt a gyengébb játékos számára
 Hendikep, a golfversenyek kiértékelésekor az a játékos korábbi eredményeitől függő ütésszám, amennyit jóváírnak neki, hogy lehetővé tegyék a versenyt különböző erejű játékosok között